Els Plans de Puigmaçana són uns plans agrícoles pertanyents al poble de Puigmaçana, a l'antic terme de Mur, actualment de Castell de Mur, al Pallars Jussà.

Són als peus dels vessants meridionals de la Serra de Cinto, al sud-oest del poble de Puigmaçana. Tenen al nord la Masia del Xic, i s'estenen al nord-oest de Vilamolat de Mur. Al sud queda la Plana Gran. És una zona amb una certa presència d'aigua, com ho testimonien el Pou del Tros del Cinto, situat al seu nord, i el Pou del Xic, al nord-oest, al costat de la masia i del Corral del Xic.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Puigmaçana, plans
Puigmaçana